Het keurmerk Goedgekeurd Keurmerkinstituut, uitgegeven door het Keurmerkinstituut, is een totaalkeurmerk. Dit betekent dat alle aspecten die voor de consument van belang zijn deel uitmaken van de goedkeuringsprocedure, zoals

Functionaliteit: doet het product waarvoor het gemaakt is, functioneert het naar behoren?
Duurzaamheid: gaat het product zo lang mee als redelijkerwijs verwacht mag worden?
Veiligheid: geen gevaar voor de gezondheid, ook niet op termijn
Ergonomie: is het product aangepast aan de gebruiker?
Beïnvloeding van de omgeving: geen onnodige milieubelasting
Productinformatie: heldere informatie bij aankoop, duidelijke gebruiksaanwijzing
Garantieregeling: geen onredelijke voorwaarden in de kleine lettertjes

De eisen waaraan de verschillende producten moeten voldoen worden vastgesteld door onafhankelijke deskundigen. Het Keurmerkinstituut heeft hiervoor vaste uitgangspunten en algemene eisen. Leveranciers van producten die het keurmerk willen voeren kunnen dit aanvragen bij het Keurmerkinstituut. Nadat in een uitgebreid onderzoek is aangetoond dat aan de vastgestelde eisen is voldaan, kan een contract worden afgesloten om het keurmerk te voeren. In dit contract worden ook de garantie en de klachtenafhandeling geregeld. Van de goedgekeurde producten worden door het Keurmerkinstituut regelmatig steekproeven genomen om te controleren of nog aan alle eisen wordt voldaan.

Het keurmerk Goedgekeurd Keurmerkinstituut is de opvolger van de keurmerken Goedgekeurd Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen en Goedmerk. Het eerstgenoemde keurmerk is begin 1999 in de plaats gekomen van de andere twee.

Externe links 

Catalogus van keurmerken
Keurmerkinstituut
Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen

Standaard